Il doppio del torneo di tennis Orange Prokom Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Sebastián Prieto 7-6(7), 6-4.

Teste di serie 

 Martín García /  Mariano Hood (semifinali)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (quarti di finale)

 Lucas Arnold Ker /  Sebastián Prieto (finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2005